Canby kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Canby (Minnesota)
Canby (Oregon)